Thomas Shelton ist der Name folgender Personen:

* Thomas Shelton (Übersetzer) († nach 1620), englischer Übersetzer
 Thomas Shelton (Stenograf) (1600/1601–1650?), englischer Stenograf